Абдулази́з а́ль-Хатра́н (; 31 июля 1973, Мекка) — саудовский футболист. В составе сборной Саудовской Аравии участник чемпионата мира 2002 года и чемпионата мира 2006 года.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 1994 году в клубе «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда, за который затем выступал 8 лет, до 2002 года, выиграв вместе с командой за это время 2 раза Кубок наследного принца Саудовской Аравии, 1 раз Кубок обладателей кубков Азии, 2 раза Суперкубок Азии, 1 раз Арабскй кубок чемпионов, 2 раза Арабский суперкубок, 1 раз доходил до финала Суперкубка Азии и 2 раза до финала Арабского кубка обладателей кубков. В 2002 году перешёл в другой клуб из Эр-Рияда «Аль-Хиляль», в составе которого выступает по сей день, успев стать за это время вместе с командой дважды чемпионом Саудовской Аравии, четырежды обладателем Кубка наследного принца Саудовской Аравии и дважды победителем Кубка принца Фейсала.

В составе главной национальной сборной Саудовской Аравии выступает с 2002 года. Участник чемпионата мира 2002 года и чемпионата мира 2006 года. Вместе с командой становился финалистом Кубка Азии в 2007 году, а также обладателем Кубка арабских наций и дважды Кубка наций Персидского залива.

Достижения 
 Финалист Кубка Азии: (1): 2007
 Обладатель Кубка арабских наций (1): 2002
 Обладатель Кубка наций Персидского залива (2): 2002, 2003
 Чемпион Саудовской Аравии (2): 2004/05, 2007/08
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (6): 1995/96, 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка принца Фейсала (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка обладателей кубков Азии (1): 2001
 Обладатель Арабского кубка чемпионов (1): 1999
 Обладатель Арабского суперкубка (2): 1995, 2000
 Финалист Суперкубка Азии (1): 2001
 Финалист Арабского кубка обладателей кубков (2): 1994/95, 1997/98

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Cup2002.ru 
 
 
 

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка